Nürburgring, med navijači znan tudi le kot Ring, je najznamenitejše nemško dirkališče.

Možnih je dirkati na več različicah stezah, toda velika večina mednarodnih dirk zdaj poteka na najnovejši, zgrajeni v 80-tih. Obstaja pa še mnogo starejša in daljša različica dirkališča, ki se imenuje Nordschleife (»Severna zanka«), zgrajena že v 20-tih letih okoli vasi in gradu Nürburga v gorovju Eifel, ki se tudi še uporablja. Z vzdevkom The Green Hell (»Zeleni pekel«), ki ji je ga nadel Jackie Stewart, v svetu velja za najtežje in najzahtevnejše namensko dirkališče.

Dirkališče je gostilo dirke Velika nagrada Nemčije, Eifelrennen, Velika nagrada Evrope, Velika nagrada Luksemburga in Velika nagrada Eifla.

Zmagovalci
Roza ozadje označuje dirke, ki niso štele za prvenstvo Formule 1, rumeno pa dirke Evropskega avtomobilističnega prvenstva

Glej tudi
seznam dirkališč Formule 1

Zunanje povezave 

 

Nürburgring
Velika nagrada Nemčije
1000 km Nürburgringa
Športni objekti v Nemčiji
Zgradbe in objekti, zgrajeni leta 1927